U sezoni 1986./87. rukometni prvak Jugoslavije je šesti put zaredom postala momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometaše 1987. godine

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

Treći rang natjecanja

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
  RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Primorsko-istarska regionalna liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori:  
 50 godina rukometa na Labinštini

Izvori 
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003., Metković, 2003.
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometaše 1987. godine, pristupljeno 31. siječnja 2015.
  

1986-87